Isabella, Prințesă de Asturia se poate referi la:

 Isabella, Prințesă de Asturia (1470–1498), regină a Portugaliei
 Isabella, Prințesă de Asturia (1851–1931)
 Isabella I a Castiliei
 Elisabeta de Bourbon, soția lui Filip al IV-lea al Spaniei
 Isabella a II-a a Spaniei